Андрей Ткачёв: Ткачёв, Андрей Никитич (1843—1911) — русский адвокат и общественный деятель, член III Государственной думы.
 Ткачёв, Андрей Юрьевич (род. 1969) — протоиерей Русской православной церкви, писатель, публицист и проповедник.
 Ткачёв, Андрей Яковлевич (1890—?) — полный кавалер Георгиевского креста